Droga krajowa B61 (Austria) –
 Droga krajowa B61 (Niemcy) –

Zobacz też